Clanis steht für:

die antike Bezeichnung des toskanischen Flusses Chiana
eine Gattung der Schwärmer, siehe Clanis (Gattung)